Чэнь Ици () — политический деятель Китайской Республики (Тайваня). Председатель партии Тайваньская государственная строительная партия (ТГСП) с 2012 года.

Карьера 
Он является основателем Taiwan Kijin (ранее «Jijin Wing») и был избран председателем первой политической группы Kijin Wing в июне 2015 года.

Был генеральным секретарем Тайваньского Южного информационного агентства, организовывал (Гаосюн и Тайнань) форум «Южный Луотуоси» и часто участвовал в работе «Thinking Forum» фонда образования Сяоин, Тайваньской ассоциации профессоров «Aurora Hope Electronic News» и «Chao Ke» Синие и зеленые опубликовали политические мнения.

В мае 2018 года он начал работать обозревателем журнала «Чтение новостей» Форум-центра МинТВ.

Весной 2011 года он официально вступил в стадию политической пропаганды. Чэнь Ици был последовательно приглашен изложить свои политические взгляды в «Наньше и Тайбэйская пятница».

27 апреля 2012 года, после проповеди «В поисках точки Архимеда политической реформы после 2012 года», была официально начата организация крыла Киджин.

Примечания 

Политики XX века
Политики XXI века
Политики Китайской Республики